2 miejscowości w Polsce: 
 Łosiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn 
 Łosiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola